

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Mnichów – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Sieradz
 Mnichów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Jędrzejów

Inne 
 Mnichów – dawna nazwa wsi w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Ozimek

Zobacz też 
 Mnichowo, Mniszek, Michów, Miechów, Miechowo

Linki zewnętrzne